Biermer ist der Familienname von
 Anton Biermer (1827–1892), deutscher Internist
 Leopold Biermer (1895–1981), deutscher Gynäkologe und Studentenhistoriker (Enkel von Anton Biermer)
 Magnus Biermer (1861–1913), deutscher Nationalökonom (Sohn von Anton Biermer)
 Otto Biermer (1858–1901), deutscher Porträt- und Genremaler